Падающая Звезда:
 «Падающая звезда» — атмосферное явление, возникающее при попадании метеорных тел в атмосферу Земли. См. Метеорный поток.
 «Падающая звезда» — кинофильм, 19 серия 2 сезона сериала «За гранью возможного».